Ernst Baumeister, um futebolista austríaco
 Willi Baumeister, um pintor da Alemanha

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões